Cedarville Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Cedarville Township (Arkansas)
 Cedarville Township (Michigan)
 Cedarville Township (Ohio)